Lásd még: kanonikalizáció, a kanonikus forma megtalálása.
A kanonizáció az a folyamat, amelynek során a szövegeket kiválogatják, véglegesítik és megszerkesztik. (Bizonyos szövegek kimaradtak a Bibliából.)

 Bibliai kanonizáció - valamely szövegnek az egyház által a Bibliába való besorolásának folyamata, mely rendszerint eltérő "szöveggyűjteményeket" eredményez a zsidó és keresztény, a kereszténységen belül pedig a katolikus és protestáns kánon között.
 Szentek kanonizációja ("Canonisatio") - a katolikus egyházban valamely személynek a szentek sorába való felvételének folyamata. Szűkebb értelemben a folyamat utolsó lépcsőjét, a szentté avatást (canonisatio) értjük alatta, amit megelőz a boldoggá avatás (beatificatio). Hasonló egyházi procedúrák az ortodox kereszténységben is léteznek, de ezeket nem latin terminus jelöli.
 Kanonizáció (irodalom) - valamely írónak, költőnek, drámaírónak (életműveknek), illetve egyes irodalmi alkotásoknak az irodalmi kánonba történő foglalásának, a róla szóló tudományos és szakkritikai diskurzus mentén rendszerint irodalomtudósok, kritikusok, meghatározó irodalmárok – régebbi korokban pedig inkább a már kanonizált, a kánonban előkelő helyet elfoglaló írók, költők – által végzett folyamata.
 Kanonizáció a képzőművészetben – a fentihez hasonló folyamat a művészettörténetben.